kośmin – rodzaj roślin z rodziny pierwiosnkowatych
 Kośmin – dzielnica miasta Piława Górna, w pow. dzierżoniowskim, w gminie Piława Górna

2 miejscowości w Polsce: 

 Kośmin – wieś w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Żyrzyn 
 Kośmin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Grójec

Sjenit Kośmin – nazwa handlowa granodiorytu wydobywanego w Kopalni Kośmin znajdującej się niedaleko Piławy Górnej.